Southend United este un club de fotbal profesionist din orașul Southend-on-Sea, Essex, în Estul Angliei. Echipa joacă în prezent în campionatul National League, al cincilea nivel al ligii engleze de fotbal.

Istoric

Palmares

EFL Trophy 

'''Scorurile din semifinale sunt per total din cele două manșe (tur - retur).

Play-off 

'''Scorurile din semifinale sunt per total din cele două manșe (tur - retur).

Referințe

Fondări în 1906
Cluburi engleze de fotbal